Programmed Data Processor, seria komputerów produkowanych przez Digital
 państwowy dług publiczny
 wyświetlacz plazmowy
 Przeszłość Demograficzna Polski, czasopismo naukowe
 Porozumienie dla Przyszłości, koalicja partii lewicowych
 Przymierze dla Polski, partia prawicowa
 Packet Data Protocol − protokół służący do przesyłania danych (IP, X.25, itp.) w sieciach General Packet Radio Service (GPRS).